Tímea Babos e Sloane Stephens erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione.

Irina Chromačëva e Demi Schuurs hanno sconfitto in finale Gabrielle Andrews e Taylor Townsend per 6-4, 5-7, [10-5].

Teste di serie 

 Indy de Vroome /  Julija Putinceva (primo turno, ritirate)
 Victoria Bosio /  Montserrat González (quarti di finale)
 Ashleigh Barty /  Domenica González (secondo turno)
 Victoria Duval /  Anett Kontaveit (primo turno)

 Madison Keys /  Grace Min (quarti di finale)
 Irina Chromačëva /  Demi Schuurs (campionesse)
 Klára Fabíková /  Anna Schmiedlová (secondo turno)
 Jesika Malečková /  Aljaksandra Sasnovič (semifinale)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2011